Trading bezeichnet:

 Trading (Tontechnik), das Gegeneinander-Aufwiegen unterschiedlicher Wahrnehmungseffekte des Richtungshörens
 einen Begriff aus dem Wertpapierhandel, siehe Börse und Trader